Indonesië
 Pangkur (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Ngawi in de provincie Oost-Java
 Pangkur (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Ngawi in de provincie Oost-Java